De Belgische Supercup van het seizoen 2006/07 vond plaats op zaterdag 28 juli 2007 in het Constant Vanden Stockstadion. Landskampioen RSC Anderlecht nam het op tegen Bekerwinnaar Club Brugge. Anderlecht won met 3-1.

Voor Anderlecht was het de achtste Supercup in de geschiedenis van de club. Voor Club Brugge was het pas de tweede keer dat de club de Supercup verloor.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal België
Supercup voetbal in 2007
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Anderlecht